Buscemi har flere betydninger:
 Buscemi (musiker), en musiker fra Belgien.
 Buscemi, en italiensk kommune